Моро́зов — російське прізвище. Відомі носі:
 Морозов Анатолій Дмитрович (1947) — радянський футболіст, захисник.
 Морозов Анатолій Миколайович (1949) — український лікар-нейрохірург. Доктор медичних наук, професор. Кавалер ордена «За заслуги».
 Морозов Анатолій Олексійович (* 1939) — вчений-кібернетик, член-кореспондент НАН України
 Морозов Анатолій Опанасович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Морозов Андрій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Морозов Арсеній Іванович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Морозов Валентин Георгійович (1909 — ?) — радянський і російський сценарист, драматург і прозаїк.
 Морозов Валентин Євгенович — радянський футболіст та тренер російського походження, виступав на позиції захисника.
 Морозов Валентин Олексійович (нар. 1937) — радянський кінорежисер, сценарист.
 Морозов Віктор Євгенович — український співак, композитор, перекладач
 Морозов Володимир Володимирович (1910—1975) — російський математик
 Морозов Володимир Вікторович (* 1992) — російський плавець
 Морозов Володимир Петрович (1929) — російський радянський фізіолог
 Морозов Георгій Федорович (1867—1920) — російський географ
 Морозов Григорій Сергійович (1798 — після 1857) — український інженер
 Морозов Дмитро Петрович — головний диригент Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, заслужений діяч мистецтв України.
 Морозов Іван Абрамович (1871—1921) — московський підприємець, купець
 Морозов Іван Олександрович — радянський артилерист, Герой Радянського Союзу
 Морозов Ігор (1989) — естонський футболіст
 Морозов Ігор Анатолійович (1948) — оперний співак (баритон) українського походження, народний артист РРФСР.
 Морозов Ігор Анатолійович (художник) — радянський і російський художник-постановник.
 Морозов Ігор Володимирович (1913—1970) — композитор, лауреат Сталінської премії за балет «Доктор Ойболить».
 Морозов Костянтин Петрович (1944) — перший міністр оборони України
 Морозов Максим Алентинович (1978) — український футболіст
 Морозов Микола Олександрович (1854—1946) — російський революціонер, почесний член АН СРСР
 Морозов Микола Олексійович — кандидат педагогічних наук, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Морозов Микола Петрович (1916—1981) — радянський футболіст і футбольний тренер
 Морозов Олег Андрійович (1937—2006) — радянський футболіст
 Морозов Олег Дмитрович (1961) — радянський футболіст, нападник
 Морозов Олександр
 Морозов Олександр Валерійович (1966) — український політик, банкір
 Морозов Олександр Євгенович (*1973) — радянський та український футболіст, воротар.
 Морозов Олександр Олександрович (конструктор) (1904—1979) — радянський конструктор танків, двічі Герой Соціалістичної Праці
 Морозов Олександр Олександрович (футболіст) (* 1985) — український футболіст
 Морозов Олександр Сергійович:
 Морозов Олександр Сергійович — український історик, музеєзнавець і краєзнавець з Ніжина. Завідувач Музею рідкісної книги імені Г. П. Васильківського (з 2007 року) та Музею Юрія Лисянського (з 2019 року). Директор бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського. Співупорядник та член редколегії часопису «Ніжинська старовина» й газети «Ніжинські старожитності». Засновник Кімнати — музею мореплавця Юрія Лисянського (2018 рік) в Музеї рідкісної книги.
 Морозов Олександр Сергійович — радянський і російський композитор-пісняр, естрадний співак, Народний артист Російської Федерації, України і Молдови
 Морозов Олексій Олексійович (1977) — російський хокеїст
 Морозов Павло Трохимович (відомий як Павлик Морозов; 1918—1932) — один з символів радянської пропаганди, Герой Радянського Союзу
 Морозов Сава Тимофійович (1862—1905) — російський підприємець і меценат
 Морозов Семен Григорович (1914—1943) — Герой Радянського Союзу
 Морозов Сергій Юрійович (1950) — радянський футболіст і тренер
 Морозов Юрій:
 Морозов Юрій Андрійович (1934—2005) — радянський футболіст і російський футбольний тренер. Заслужений тренер СРСР (1989)
 Морозов Юрій Зіновійович (* 1947) — український редактор, кінознавець
 Морозов Юрій Іванович (1836—1900) — український фізик, гідролог, метеоролог, професор Харківського університету
 Морозов Юрій Юрійович (* 1985) — російський футболіст, захисник

Див. також 
 Морозова (значення)
 Мороз
 Морозенко
 Морозюк

Примітки 

Російські прізвища